Runda Formuły 2 na torze Jeddah Corniche Circuit – siódma runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2021.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: fia.com

W pierwszym sprincie kolejność pierwszej dziesiątki została odwrócona.

Pierwszy sprint

Wyścig 
Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Drugi sprint

Wyścig 
Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Wyścig główny 
Wyścig został przerwany z powodu wypadków Théo Pourchaire i Enzo Fittipaldiego oraz Guilherme Samaii i Olli Caldwella. Uznano klasyfikację z okrążenia 5. Kierowcom przyznano połowę punktów.

Źródło: fia.com

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Jeddah 2021
2021 w Arabii Saudyjskiej